МК или мк — аббревиатура, многозначный термин:

 механизированный корпус, с 1932 года.
 МК — серия советских микрокалькуляторов и микроЭВМ.
 Mortal Kombat — серия компьютерных игр.
 Мари Краймбрери — российская певица и автор песен украинского происхождения.
 «Могучая кучка» — творческое содружество русских композиторов.
 СМИ:
 «Международная книга», ОАО, 
 «Минский курьер», газета, Белоруссия.
 «Моделист-конструктор», журнал.
 «Мой компьютер», журнал, Украина.
 «Мой компьютер», издательский дом, Украина, 
 «Московский комсомолец» — ежедневная общественная газета в России.
 «Московский корреспондент» — газета.
 Организации:
 ООО «Медная компания», Красноярский край
 Михаил Касьянов, в названии компании «МК-аналитика» с 24.02.2005

Другое:
 мастер-класс
 мастер-конфиг
 магнитная карта
 магнитная коррекция
 магнитный курс
 магнитофонная кассета, например: МК-60
 максимальная катушка
 малокалиберный
 малый катер
 маневровая канатная лебёдка
 массовые коммуникации
 мастер-ключ
 машина коммунальная
 медицинский колледж
 медкарта, медицинская карта
 медконтроль, медицинский контроль
 медь коллекторная, медь конверторная
 международная калория
 международный клуб
 международный комитет
 международный конгресс
 мельничный комплекс
 менеджмент компания
 меркаптид калия
 местком, местный комитет
 Металлоконструкция, металлическая конструкция
 меткомпания, металлургическая компания
 меткомбинат, металлургический комбинат
 метод мостикового каротажа
 мехколонна, механизированная колонна
 микробиология космическая
 микрокалькулятор (серия советских микрокалькуляторов)
 микрокомпьютер, например: МК-30
 микроконтроллер
 микрофон конденсаторный, в маркировке, например: МК-011
 миокардит, мед.
 митотический коэффициент, биол.
 митральный клапан, мед.
 младший командир
 многоковшовый канавокопатель
 мобильный контент
 модернизированный с коломенским дизелем индекс в названиях локомотивов ж.-д.
 мозговой кровоток, мед.
 молкомбинат, молочный комбинат
 молотилка кенафа
 молочная кислота
 монтажный кран
 Морская коллегия при правительстве Российской Федерации с 09.2001
 морской колледж
 морской компонент, например: МК ОВС НАТО
 морской корпус, воен.
 Московский (областной) комитет
 мотор-компрессор
 моторный катер
 мочевая кислота
 мощнокучевое облако
 мусороприёмная камера
 мягко-купейные вагоны ж.-д.
 мясокомбинат
 судья международной категории
 телескоп системы Максутова-Кассегрена в маркировке, например: МК-66
 Мк — Евангелие от Марка
 м-К — метр-Кельвин, ед. изм.
 мк — микрон
 м-к — моряк
 мк…, микро… — десятичная приставка к единицам измерения, например: мкг
 м. к. — микробные клетки
 МК Мужской Клуб

Mk (латиница) 
 Mk (сокр. от Mark[ing], ) — традиционное для англо-американских тыловых служб обозначение военного имущества на флоте, в противоположность армейскому M (от Mod[el], — «модель»). В США используется вариант написания с обеими заглавными буквами (MK), в то время как в Великобритании и её бывших доминионах используется исходный вариант, где заглавная только первая буква (Mk). Точка между данным сокращением и его порядковым номером не ставится ни в США, ни в Великобритании, вместо этого в США используется слитное написание с арабскими цифрами (например, «MK1»), в Великобритании написание через пробел с римскими цифрами в пределах до десяти («Mk I»). Если тот или иной образец военного имущества был разработан за рубежом, может использоваться его оригинальное обозначение в ущерб принятым нормам написания.